Ижорский завод:
 ПАО «Ижорские заводы» — российское предприятие тяжёлого машиностроения. Находится в городе Колпино, Санкт-Петербург.
 АО «Ижорский трубный завод» — российское трубосварочное предприятие в Колпино, Санкт-Петербург.
 Ижорский завод — железнодорожная платформа на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
 «Ижорский завод» — футбольный клуб из Ленинграда.